

Personaggi
Antonio Zoboli – politico italiano
Davide Zoboli – calciatore
Giacomo Zoboli – pittore
Omar Zoboli – oboista
Alberto Zoboli – vero nome di Alberto Lupo

Altro
Stadio Carlo Zoboli – stadio di Carbonia